Pelamis peut désigner :
 Pelamis, un genre de serpent marin ne contenant qu'une seule espèce : Pelamis platura ;
 Pelamis, un équipement flottant ayant l'allure générale d'un serpent lui ayant valu son nom, et destiné à produire de l'électricité en utilisant l'énergie des vagues.
 Katsuwonus pelamis, le nom binominal du thon listao.